Морские клещи () — семейство тромбидиформных клещей из надотряда Acariformes. Более 1000 видов и 60 родов, обитатели морей и пресных вод.

Распространение 
Морские клещи известны из всех океанов, различия в количестве видов между различными морскими районами, вероятно связано в основном из-за разных уровней охвата исследованиями. Хотя есть некоторые довольно широко распространенные виды, представители семейства преимущественно ограничены определённым участком океана, глобально распространенных видов нет, но, по-видимому, также нет эндемичных видов. И мелкое море и глубокое море, а также полярные и тропические моря вмещают различные фауны. Для некоторых видов весьма вероятно, что они были недавно похищены морским транспортом в новые районы.

Тропические и умеренные (с умеренным климатом) морские районы примерно одинаково богаты видами, полярные участки по сравнению с ними значительно более бедны видами. В Южном океане известно 73 вида, но в Северном Ледовитом океане только 30. В настоящее время в Северном море Голландии известно 25 видов. 85 % известных видов живут в мелководных морских районах, но они гораздо лучше изучены, чем в глубинах морей. Отдельные виды также известны из среды гидротермальных подводных полостей («черных курильщиков»), но они не особенно богаты видами и не распространены здесь.

Описание

Морфология 
Водные (как правило, морские) клещи микроскопических размеров. Длина тела от 150 мкм до 2000 мкм. Из четырех пар ног две передние обращены вперед, а две — назад. Относительно короткие ноги имеют шесть сегментов. Тело относительно слабо склеротизовано. Дорзум с 1—4 спинными склеротизованными щитками с разным орнаментом в полосатом покрове (передняя, задняя и парная боковые пластинки) и (иногда) связанные меньшие пластинки, щитки иногда перекрываются (Mictognathinae). Дорзум обычно с 5-10 парами щетинок, обычно с 1-2 парами дорсолатеральных глазков-оцеллий (иногда отсутствует), иногда с пигментным фоточувствительным полем. Лапки I—IV с сильно развитыми боковыми коготками, обычно с зазубренными краями и часто с эмподиумом в форме когтя или раздвоенного; взрослые особи с 2 или несколькими парами генитальных папилл на, рядом или под парой генитальных вальв. Трихоботриальные сенсиллы отсутствуют.

Биология 
Большинство видов это морские клещи, также известны солоноватоводные и пресноводные представители.
Все виды обитают в придонном слое («бентос») и не являются плавучими.
Обычно обнаруживаются прикрепленными к субстратам, включая водоросли и морских беспозвоночных. Из-за их небольшого размера они представляют собой пример так называемой мейофауны, то есть они больше, чем микрофауна (особенно простейшие), но меньше, чем макрофауна (например, полихеты, иглокожие, моллюски).

Обитают во всех морских средах обитания, от полярных до тропических широт и от зоны прибрежных пляжей до глубоководных мест глубиной 5000 метров. Морские клещи часто живут в системе щелей грубозернистых морских отложений («мезопсаммон»). Они обитают в пространстве между песчинками, также на поверхности почвы между слоистыми органическими осадками. Другие виды живут на водорослях или («эпизоотии») на относительно крупных морских животных, таких как губки, моллюски, ракообразные, немертины, многощетинковые черви или иглокожие. У некоторых видов обнаружен или подозревается паразитический образ жизни. Один род живет в кишечнике морских звезд, другие живут между жабрами крабов и моллюсков.

Среди преобладающего большинства раздельнополых форм, известен только один партеногенетический вид (). Из яйца морского клеща выводится личинка с шестью ногами, за которой следуют от одной до трёх, но обычно две нимфальные стадии с восемью ногами, последняя из которых вырастает до взрослой стадии. Количество яиц, откладываемых самкой, относительно невелико, почти всегда меньше 50. Время развития обычно составляет один год. Продолжительность жизни взрослых особей обычно колеблется от пяти до девяти месяцев. Нимфы и личинки живут в той же среде обитания, что и взрослые с похожим образом жизни. Потребляют только жидкую пищу. Более 300 видов относят к крупнейшему роду Copidognathus, для которого характерна ассоциация с бактериями и грибами. Другие виды являются хищниками или паразитами. В нескольких родах, например, в Rhombognathus (более 90 видов), была обнаружена фитофагия на водорослях.

Морские клещи отсутствуют в районах с мелкозернистым, мутным грунтом, в бескислородных отложениях и в антропогенно разрушенных биотопах. Они не очень устойчивы к загрязнению морской среды и поэтому могут быть использованы в качестве индикаторов вмешательства человека.

Классификация 
Включает более 1000 видов, 63 рода, более 10 подсемейств. Группа была впервые выделена шотландским зоологом Эндрю Мюрреем. Некоторые подсемейства иногда рассматривались в ранге семейств: Limnohalacarinae (иногда ?Limnohalacaridae), Rhombognathinae (иногда ?Rhombognathidae), Lohmannellinae (иногда ?Lohmannellidae).

<ref>Bartsch, 2009 Checklist of marine and freshwater halacarid mite genera and species (Halacaridae: Acari) with notes on synonyms, habitats, distribution and descriptions of the taxa. Zootaxa, n. 1998: .</ref>

 Acarochelopodinae Bartsch, 1977
 Acarochelopoda Angelier, 1954
 Actacarinae Viets, 1939
 Actacarus Schulze, 1937
 Anomalohalacarinae Bartsch, 1985
 Anomalohalacarus Newell, 1949
 Astacopsiphaginae Viets, 1931
 Astacopsiphagus Viets, 1931
 Australacarinae Otto, 2000
 Australacarus Bartsch, 1987
 Colobocerasides Viets, 1950
 Copidognathinae Bartsch, 1983
 Acarothrix Bartsch, 1990
 Copidognathus Trouessart, 1888
 = Pontacarus Lohmann, 1901
 Copidognathides Bartsch, 1976
 Werthella Lohmann, 1907
 Enterohalacarinae Viets, 1938
 Enterohalacarus Viets, 1938
 Halacarinae Murray, 1877
 Agauides Bartsch, 1988
 Agauopsis Viets, 1927
 Arhodeoporus Newell, 1947
 = Copidognathopsis Viets, 1927
 = Plegadognathus Morselli, 1981
 Atelopsalis Trouessart, 1896
 Bathyhalacarus Sokolov & Yankovskaya, 1968
 Camactognathus Newell, 1984
 Coloboceras Trouessart, 1889
 Halacarellus Viets, 1927
 Halacaroides Bartsch, 1981
 Halacaropsis Bartsch, 1996
 Halacarus Gosse, 1855
 Pelacarus Bartsch, 1986
 Thalassarachna Packard, 1871
 Halixodinae Viets, 1927
 Agaue Lohmann, 1889
 = Polymela Lohmann, 1901
 Halixodes Brucker & Trouessart, 1899
 Bradyagaue Newell, 1971
 Parhalixodes Laubier, 1960
 Limnohalacarinae Viets, 1927
 Amlimnohalacarus Fain & Lambrechts, 1987
 Hamohalacarus Walter, 1931
 Himejacarus Imamura, 1957
 Limnohalacarus Walter, 1917
 Parasoldanellonyx Viets, 1929
 Soldanellonyx Walter, 1917
 = Stygohalacarus Viets, 1934
 = Pseudosoldanellonyx Sokolov & Yankovskaya, 1970
 Lohmannellinae Viets, 1927
 Lohmannella Trouessart, 1901
 Leptognathus Hodge, 1863 nec Swainson, 1839 (Pisces)
 Scaptognathides Monniot, 1972
 Scaptognathus Trouessart, 1889
 Xenohalacarus Otto, 2000
 Mictognathinae Otto, 1999
 Mictognathus Newell, 1984
 Porohalacarinae Viets, 1933
 Caspihalacarus Viets, 1928
 Lobohalacarus Viets, 1939
 = Walterella Romijn & Viets, 1924
 Porohalacarus Thor, 1922
 Troglohalacarus Viets, 1937
 Porolohmannellinae Viets, 1933
 Porolohmannella Viets, 1933
 Leptognathus Kramer, 1879 nec Swainson, 1839 (Pisces)
 Rhombognathinae Viets, 1927
 Isobactrus Newell, 1947
 Metarhombognathus Newell, 1947
 Rhombognathus Trouessart, 1888
 Rhombognathides Viets, 1927
 = Rhombognathoides Rhombognathopsis Viets, 1927
 Ropohalacarinae Bartsch, 1989
 Ropohalacarus Bartsch, 1989:227
 Simognathinae Viets, 1927
 Acarochelopodia Angelier, 1954
 Acaromantis Trouessart, 1893
 Simognathus Trouessart, 1889
 = Ischyrognathus Trouessart, 1889
 Spongihalacarinae Otto, 2000
 Spongihalacarus Otto, 2000
 incertae sedis
 Acanthohalacarus Bartsch, 2001
 Arenihalacarus Abe, 1991
 Corallihalacarus Otto, 1999
 Katharinera Vercammen-Grandjean, 1976
 Makarovana Kocak & Kemal, 2008 (новое название для Acanthopalpus Makarova, 1978, преокупированному пауком Acanthopalpus Ausserer, 1871 (Araneae)
 Peregrinacarus Bartsch, 1999:225
 Phacacarus Bartsch, 1992
 Thalassacarus Newell, 1949
 Thalassophthirius Behan-Pelletier, 1989
 Tropihalacarus Otto & Bartsch, 1999
 Velardeacarus Gil & Mane-Garzon, 1980
 Werthelloides Bartsch, 1986
 Winlundia'' Newell, 1984

Примечания

Литература

Ссылки 
 Proctor H. (1998). The Tree of Life Web Project. 
 biolib.cz 
 Halacaroidea 
 
Семейства паукообразных